Schwarzentruber ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schwarzentruber (1929–1982), Schweizer Turner
 Pius Schwarzentruber (* 1965), Schweizer Radrennfahrer